Victoria Day steht für:
 Victoria Day (Kanada), Feiertag in Kanada (am letzten Montag vor dem 25. Mai)
 Victoria Day (Schottland), Feiertag in Schottland (am letzten Montag vor dem 25. Mai)
 Victoria Day (Victoria), Feiertag im australischen Bundesstaat Victoria (am 1. Mai)
 Victoria Day (Film), Film von David Bezmozgis (2009)

Victoria Day ist der Name folgender Personen:
* Victoria Day (Leichtathletin) (* 1972), englische Sprinterin